Test nebo testování může mít více významů:

 Experiment – test, který tvoří součást vědecké metody, která slouží k verifikaci nebo falzifikaci určité hypotézy
 Dotazník – je způsob zjišťování informací a testování pomocí formuláře, užívá se např. při kvantitativním výzkumu
 Testování hypotéz – statistická metoda ověřování hypotéz
 Kontrola kvality – test, ověřující požadovanou kvalitu výrobku
 diagnostické vyšetření (např. laboratorní, s terénní s pomocí kitu apod.)
 Testování elektronických součástek – soubor měření parametrů elektronických součástek za účelem zjištění zda testovaná součástka odpovídá požadovaným parametrům. Testování se provádí na zařízení zvaném tester (ATE – Automatic Test Equipment)
 Testování osazených desek (plošných spojů) – automatizované testování osazených PCB (Printed Circuit Board) se provádí AOI, ICT nebo FCT testery. AOI (Automatic Optical Inspection) srovnává testovanou desku s obrazem vzorové desky, dokáže odhalit chybějící, otočené, zaměněné či nezapájené součástky, jestliže je rozdíl viditelný. ICT (In Circuit Tester) dokáže elektricky změřit přítomnost a statické hodnoty součástek. FCT (FunCtional Tester) – funkční tester umí nastavit a připojit napájecí napětí a vstupní signály k měřené desce a měřit signály na výstupech. Umí také simulovat zásahy uživatele, změny režimů a otestovat tak opravdovou funkci celého nebo části elektronického zařízení
 testování softwaru – ověřování funkčnosti vytvořeného software
 Alkohol tester – přístroje pro měření alkoholu v dechu testované osoby
 Rozhodné testy – testy, které mají významné důsledky pro testovaného (např. přijímací zkoušky, řidičské zkoušky, pracovní pohovory apod.)
 Institut pro testování a certifikaci – testování výrobků uváděných na trh

Související rozcestník 
 Zkouška

Externí odkazy